Depot von Stradonice steht für:

Depot von Stradonice (Okres Kladno), spätbronzeitliches Bronzedepot aus Stradonice, Okres Kladno, Středočeský kraj, Tschechien
Depot von Stradonice (Peruc), frühbronzeitliches Bronzedepot aus Stradonice, Ortsteil von Peruc, Okres Louny, Ústecký kraj, Tschechien